Täle ist ein im Schwäbischen recht gebräuchlicher Deminutiv für das Wort Tal.

Täle kann speziell die folgenden Täler bezeichnen:
 das obere Tal der Fils (Fluss) auf der Schwäbischen Alb
 einen Abschnitt im Tal der Finsteren Rot bei Kaisersbach im Welzheimer Wald
 das mittlere und untere Tal des Glattenzainbachs im Welzheimer Wald

Täle ist ein Ortsname:
 Täle (Alpirsbach), Hof im Stadtteil Peterzell der Stadt Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Täle (Kaisersbach), Weiler von Kaisersbach im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Täle (Murrhardt), Stadtteil von Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg